

Воскресенка — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Воскресенка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Воскресенка — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Воскресенка — село, Зоринський район, Алтайський край
 Воскресенка — село, Іжморський округ, Кемеровська область
 Воскресенка — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Воскресенка — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Воскресенка — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Воскресенка — селище, Яйський округ, Кемеровська область

Воскресенка — село, Донецька область, Волноваський район
 Воскресенка — село, Запорізька область, Запорізький район
 Воскресенка — село, Запорізька область, Пологівський район
 Воскресенка — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Воскресенка — село, Сумська область, Конотопський район
 Воскресенка — село, Херсонська область, Генічеський район, Іванівська селищна громада
 Воскресенка — село, Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада
 Воскресенка — місцевість Києва